Plaza Independencia ist der Name folgender Plätze:

 Plaza Independencia (Montevideo), in Montevideo, Uruguay
 Plaza Independencia (Tucumán), in San Miguel de Tucumán, Argentinien

Plaza de la Independencia ist der Name folgender Plätze:

 Plaza de la Independencia (Madrid), in Madrid, Spanien
 Plaza de la Independencia (Castellón), in Castellón de la Plana, Spanien
 Plaza de la Independencia (Granada), in Granada, Nicaragua
 Plaza de la Independencia (Chile), in Concepción, Chile
 Plaza de la Independencia (Quito), in Quito, Ecuador